Azkarate (en francès i oficialment Ascarat), és una comuna de la Baixa Navarra, un dels set territoris del País Basc, al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Limita amb les comunes d'Ortzaize i Arrosa al nord, Izpura a l'est, Irulegi a l'oest, Anhauze al sud-oest, i Uharte Garazi i Lasa al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de la Baixa Navarra